De Premier Divison is de hoogste divisie van de Southern Football League, en is het zevende niveau in de Engelse voetbalpiramide. Dankzij een sponsorcontract draagt de divisie de naam BetVictor Southern League Premier Division.

Op het zevende niveau bevinden zich ook de parallel-divisies van zowel de Northern Premier League als de Isthmian League. De kampioen en de play-off-winnaar promoveren normaliter naar de Conference South. Om geografische redenen kan een club echter ook in de Conference North worden geplaatst. De onderste drie clubs degraderen, wederom afhankelijk van de geografische ligging, naar Division One Central of Division One South & West.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Externe links
Officiële website

Engelse voetbalcompetitie